Beli Osm (bulgariska: Бели Осъм) är ett vattendrag i Bulgarien.   Det ligger i regionen Lovetj, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Sofia.

I omgivningarna runt Beli Osm växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Beli Osm är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Lovetj (region)